Библиотека будущего () — общественный арт-проект шотландской художницы Кэти Патерсон, стартовавший в 2014 году и рассчитанный на 100 лет. Каждый год в течение века один из крупных современных писателей передаёт проекту свой новый роман. Собранные таким образом произведения будут опубликованы в 2114 году.

Проект был задуман Кэти Патерсон летом 2014 года. Для его реализации был учреждён специальный фонд, проект поддержан администрацией столицы Норвегии, города Осло. Проект был разработан по заказу города для так называемого «Медленного пространства» общественного искусства, которое создается на территории бывшего порта.

Рукописи будут храниться в специально оборудованном зале нового здания публичной библиотеки Осло, в районе Бьорвика. Список сочинений будет отображаться на дисплее, но рукописи не будут доступны для чтения.

Комитет фонда ежегодно отбирает нового автора на основе критериев «выдающегося вклада в литературу или поэзию и возможности захватить воображение настоящего и будущих поколений».

Умберто Эко и Тумас Транстрёмер, оба скончавшиеся в 2016 году, ранее считались потенциальными участниками проекта. Все остальные авторы, с которыми общалась Патерсон, приняли приглашение.

Тысяча сосен была высажена в лесном массиве Нордмарка, в 2114 году они пойдут на изготовление бумаги для печати получившейся антологии ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. Сертификаты на приобретение антологии были распроданы по цене 625 фунтов стерлингов.

Участники проекта 
 2014 — Маргарет Этвуд стала первым автором, присоединившимся к проекту, в мае 2015 года она передала рукопись романа «Летописец Луны» ().
 2015 — Вторым участником стал писатель Дэвид Митчелл, который в мае 2016 года передал рукопись романа «Я источаю то, что вы называете временем» ().
 2016 — Третьим участником проекта стал исландский писатель Сьон Сигурдссон, который в мае 2017 года передал библиотеке рукопись своего романа под названием ().
 2017 — Четвертым участником проекта стала турецкая писательница Элиф Шафак с романом «Последнее табу» ().
 2018 — Пятой к проекту присоединилась южнокорейская писательница Хан Ган с романом «Dear Son, My Beloved».
 2019 — Шестым участником стал норвежский писатель Карл Уве Кнаусгор.
 2020 — Седьмым участником стал американский писатель вьетнамского происхождения Оушен Вуонг.
 2021 — Восьмым участником стала писательница из Зимбабве Цици Дангарембга.
 2022 — Девятым участником стала немецкая писательница .

Критика 
Ричард Фишер из BBC Future написал об этом произведении искусства, похвалив его за продвижение долгосрочного взгляда и побуждение к размышлению об ответственности за то, чтобы оставить что-то позитивное для будущих поколений. Однако проект был встречен и критикой. Мозе Гальперин сравнил проект с фильмом Джона Малковича «100 лет» и альбомом Once Upon a Time in Shaolin группы Wu-Tang Clan. Он критикует все три проекта (в разной степени) за то, что они превращают искусство в эксклюзивный товар. Хотя он ценит серьезность, с которой «Библиотека будущего» подходит к долгосрочным проблемам, он критикует ее эксклюзивность из-за малого запланированного тиража и высокой розничной цены. Пропуск нескольких поколений до публикации произведений — интересная концепция, но исключение более бедных социальных слоев — нет. Таким образом, проект в конечном итоге создаёт менее оптимистичную перспективу будущего, чем предполагалось, а именно ту, в которой стоит жить только богатым людям.

См. также 
 100 лет (фильм)

Примечания

Ссылки 
 

Неопубликованные произведения
Капсулы времени